Кинан ап Хивел (; умер в 1005) — король Гвинеда (999—1005), сын Хивела ап Иейава.

Биография 
Кинан вернул престол Гвинеда династии Аберфрау после смерти Маредида. О недолгом правлении Кинана ничего неизвестно, также как и об обстоятельствах, при которых его сменил Айдан ап Блегиврид.

Ссылки

Литература 
 

Правители королевства Гвинед
Правители Европы X века
Правители Европы XI века
Персоналии Уэльса X века
Персоналии Уэльса XI века